Аракче́ев — фамилия.

Известные носители:
 Аракчеев, Алексей Андреевич (1769—1834) — русский государственный и военный деятель, граф, генерал от артиллерии.
 Аракчеев, Андрей Андреевич (1772—1814) — русский генерал-майор, комендант Киева.
 
 Аракчеев, Виктор Александрович (1930—1975) — советский футболист, тренер.
 Аракчеев, Николай Григорьевич (1921 — ?) — советский игрок в с шайбой, футбол.
 Аракчеев, Пётр Андреевич (1780—1844) — русский генерал-майор, флигель-адъютант Александра I.
 Аракчеев, Сергей Владимирович (род. 1981) — российский офицер, осуждённый по обвинению в убийстве мирных жителей.

 Аракчеева, Софья Алексеевна (1917—1942) — советская учительница, партизанка.